Stanisław Bieńkowski (ksiądz) (1748–1821) – ksiądz
 Stanisław Bieńkowski (profesor)
 Stanisław Bieńkowski (oficer)